Фулк I Анжујски је био гроф Анжуа. Био је син Ингелгера и Аделадиде од Амбоаза.

Породично стабло 

Грофови Анжуа
Умрли 941.